Exile (с англ. и фр. «изгна́ние») — может означать:

Газеты 
 Exile (The eXile) — газета, издававшаяся в Москве в 1997—2008.

Игры 
 Exile (1995, 1996, 1997) — серия компьютерных ролевых игр для Macintosh и Windows
 Exile — компьютерная ролевая игра (1988) для BBC Micro, Acorn Electron, Commodore 64, Commodore Amiga, Atari ST и CD32.
 Exile (1988, 1991, 1993) — серия компьютерных ролевых игр для Sega Genesis и консолей Turbo CD
 Myst III: Exile (2001) — 3-я часть компьютерных игр Myst
 Exile Studios — компания по разработке компьютерных ролевых игр

В музыке 
 Exile — американская кантри-группа с несколькими хитами № 1 в кантри-чартах
 Exile — японская поп-группа из 14 человек
 «Exiles» — песня группы King Crimson с альбома 1973 года Larks' Tongues in Aspic
 Exile — симфония, написанная Alan Hovhaness (Op. 17, No. 2 (1936, rev.1970) для оркестра
 Exile — песня американской певицы Тейлор Свифт 2020 года
 Exile — песня ирландской певицы Enya 1988 года
 Exile/Myst III — альбом, включающий музыку с 3 части видеоигры Myst
 Exile — второй студийный альбом британской группы Hurts.
 Exile on Main St. — студийный альбом The Rolling Stones.
 Exile Tour — второй концертный тур британской группы Hurts.
 Exile Vilify — сингл американской инди-рок группы The National, ставший саундтреком к игре Portal 2.

В кино 
 Изгнанники (Exils) — фильм 2004 года режиссёра Тони Гатлифа.
 Exile — телефильм 1990 года (The Wonderful World of Disney, NBC).
 The Exile — венгерский фильм 1914 года
 The Exile — фильм 1931 года режиссёра Oscar Micheaux.
 The Exile — фильм 1947 года режиссёра Max Ophüls.